Ravinesh Kumar (Sigatoka, 1982. május 24. –) Fidzsi-szigeteki nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Fidzsi-szigeteki labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
2011-ben Kolumbia rendezte az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Peter O'Leary játékvezető asszisztenseként foglalkoztatta.

Olimpia 
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján Peter O’Leary játékvezető partbírójaként szolgált.

Források 

Fidzsi-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1982-ben született személyek
Élő személyek